FC Bayern München is een voetbalclub uit München, Duitsland. Het eerste team van de vrouwenvoetbalafdeling, opgericht in 1970, speelt net als het eerste mannenteam van de club op het hoogste niveau in het Duitse voetbalsysteem.

Het eerste vrouwenteam behaalde in het seizoen 1975/76 het eerste landskampioenschap, welke toen nog werd beslist in een eindronde tussen de kampioenen van de regionale voetbalbonden. In 1988 en 1990 was het verliezend finalist in de DFB-Pokal. In 1990/91 was de club een van de deelnemers in het eerste Bundesliga seizoen. In de zuidelijke groep werd het vierde. In het tweede seizoen eindigden ze als elfde en laatste (wederom in de zuidelijke groep) met degradatie als gevolg. De club promoveerde terug naar de Bundesliga in 2000 waarna het niet meer degradeerde.

In 2009 werd Bayern tweede in de Bundesliga met één goal achterstand op kampioen 1. FFC Turbine Potsdam. In het seizoen 2011/12 won Bayern de DFB-Pokal, in de finale werd titelhouder 1. FFC Frankfurt met 2-0 verslagen. Dit was het grootste succes van de club sinds het winnen van het Duitse landskampioenschap in 1976. In 2015 behaalde Bayern voor de tweede keer het landskampioenschap middels de eerste titel in de Bundesliga. Lid van de kampioensploeg was onder andere de Nederlandse Vivianne Miedema.

Erelijst 
 Landskampioen
 winnaar (4x): 1976, 2015, 2016, 2021
 DFB-Pokal
 winnaar (1x): 2012
 Bundesliga Cup
 winnaar (2x): 2003, 2011
 Kampioen van Beieren:
 winnaar (22x): van 1972–1990 19x opeenvolgend en in 2000, 2002, 2004
 Beker van Beieren:
 winnaar (8x): 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990

Resultaten Bundesliga

In Europa 
 Q = voorronde (groepsfase),

 * = thuiswedstrijd

Bekende (oud-)speelsters 
  Lineth Beerensteyn
  Verónica Boquete
  Vivianne Miedema
  Jill Roord

Externe link 
 Officiële website

 
Duitse vrouwenvoetbalclub